Leste — um dos quatro pontos cardeais